МЭЛЗ (Московский электроламповый завод) — советский футбольный клуб из Москвы.

История 
Клуб основан 1930 году на Московском электроламповом заводе (МЭЛЗ) под наименованием «Электрозавод» (Москва) и принял участие в низших дивизионах осеннего первенства Москвы в 1930 году. Также принимал участие в первенстве Москвы в 1931 (весна), 1932 (весна), 1932 (осень), 1933 (весна), 1934 (весна), 1934 (осень). В 1935 году (весна и осень) клуб участвовал в чемпионате Москвы среди команд Класса «А», лучшее достижение клуба — 4-е место в 1935 (весна) году. Чемпион первенства ВЦСПС (ІІ всесоюзная Спартакиада профсоюзов) 1935 года. В 1936 году команда передана в созданное добровольное спортивное общество профсоюза рабочих электромашиностроительной промышленности «Сталинец» и переименована в «Сталинец» (Москва). Дебютант чемпионата СССР по футболу 1936 (весна) года в Группе «Б». В 1938 году команда была включена в розыгрыш Чемпионата СССР в группе «А» (заняла 16 место). В 1939 году после неудачного выступления в Кубке СССР и группе «Б» больше на всесоюзном уровне не выступал. С 1958 по 1991 годы клуб назывался МЭЛЗ (Московский электроламповый завод) и принимал участие в чемпионате и розыгрыше Кубка Москвы.

Названия 

«Электрозавод» — с 1930 по 1935 годы;
«Сталинец» — с 1936 по 1939 годы;
МЭЛЗ (Московский электроламповый завод) — с 1958 года.

Достижения 
 В высшей лиге — 16 место (1938 год группа «А»).
 В кубке СССР — поражение в 1/16 финала (1937, 1938, 1939).
 В первенстве ВЦСПС — победа  (1935).

Результаты выступлений

Известные тренеры 
  Фивебр, Антонин.

Известные игроки 
 Антоневич, Михаил Моисеевич — Заслуженный мастер спорта СССР (1950).
 Гранаткин Валентин Александрович — член сборной СССР по футболу.
 Карелин Виктор Ильич — в 1965—1968 тренер ФК «Тюмень».
 Митронов, Иван Илларионович.
 Проворнов, Василий Севастьянович.
 Путилин, Гавриил Григорьевич.
 Пчеликов, Павел Никитович — член сборной СССР по футболу.
 Соколов, Алексей Геннадьевич.
 Тарасов, Николай Никифорович — Министр легкой промышленности СССР (1965—85 гг.)

Примечания

Литература 
Адоньев Б. «Чемпионаты СССР 1936-1991». Справочник. Часть 1 (1936-1946). Москва. Типография МГТУ им. Н.Э.Баумана. 1993 год. 32 стр.

Казаков Е.Н. История чемпионатов СССР по футболу. 1-й том (1936-1969 годы). — По лицензии Ridero: "Издательские решения", 2019. — С. 710 — 19-21, 36, 45, 69-71, 74-75 с. — ISBN 978-5-0050-7970-1. — ISBN 978-5-0050-7971-8.

Казаков Е.Н. История чемпионатов СССР по футболу. 2-й том (1970-1991 годы). — По лицензии Ridero: "Издательские решения", 2019. — С. 624 — 503, 513 с. — ISBN 978-5-0050-8184-1. — ISBN 978-5-0050-7971-8.

Казаков Е.Н. История чемпионатов СССР по футболу. 3-й том (таблицы). — По лицензии Ridero: "Издательские решения", 2019. — С. 392 — 13 с. — ISBN 978-5-0050-8656-3. — ISBN 978-5-0050-7971-8.

«Чемпионаты СССР 1936-1938». Составитель Колос В. Уфа. 1993 год. 96 стр.

«Чемпионаты СССР 1939». Составитель Колос В. Уфа. 1993 год. 57 стр.

Савин А.В. «Москва футбольная». Люди. События. Факты: Справочник. Москва. Издательство «Терра-Спорт». 2000 год. 560 стр. -  ISBN 5-93127-035-3.

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Клуб в базе КЛИСФ
 Протоколы матчей клуба на fc-dynamo.ru: в высшей лиге, в первой лиге, в кубке, второй команды клуба в кубке 
 Матчи клуба в базе Wildstat

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
ФК МЭЛЗ
Футбольные клубы Москвы